

Bande dessinée 
 La Mélodie de Jenny (2013), recueil d'histoires courtes de Tsukasa Hōjō.
 Pichi Pichi Pitch : La Mélodie des Sirènes (2010), manga de Michiko Yokote et Pink Hanamori.
 Une mystérieuse mélodie (2016), album de bande dessinée franco-belge de Cosey.

Cinéma 
 Détective Conan : La Mélodie de la peur (2008), film d'animation japonais de Yasuichiro Yamamoto.
 Hollywood Mélodie (1944), film américain S. Sylvan Simon.
 L'amour est une mélodie (1944), film musical américain de David Butler. 
 L'Éternelle Mélodie (1943), film allemande de Günther Rittau. 
 La Mélodie (2017), film français de Rachid Hami.
 La Mélodie de la morphine (2019), long métrage marocain de Hicham Amal.
 La Mélodie du malheur (2001), film japonais de Takashi Miike. 
 La Mélodie du monde (1929), film allemand de Walter Ruttmann. 
 Mélodie Cocktail (1948), long-métrage d'animation des studios Disney.
 Mélodie de la jeunesse (1939), film américain de  Archie Mayo.
 Mélodie de la rancune (1973), film japonais Yasuharu Hasebe.
 Mélodie du cœur (1929), film allemand parlant de Hanns Schwarz. 
 Mélodie du Sud (1946), long-métrage d'animation des studios Disney. 
 Mélodie en sous-sol (1963), film français d'Henri Verneuil. 
 Melodie eterne (1940), film italien de Carmine Gallone.
 Mélodie interrompue (1955), film américain de Curtis Bernhardt.
 Mélodie meurtrière (1979), film italien de Sergio Corbucci
 Mélodie oubliée pour une flûte (1987), film soviétique d'Eldar Riazanov.
 Mélodie pour un meurtre (film) (1989), film américain d'Harold Becker. 
 Mélodie pour toi (1942), film français de Willy Rozier.
 Mélodie pour un tueur (1978), film  américain de James Toback.
 Melodie und Rhythmus (1959), film allemand de John Olden
 Mélodies égyptiennes (1939), court métrage d'animation américain de Wilfred Jackson. 
 Monkey Melodies (1930), court métrage d'animation américain de Burt Gillett. 
 Sonatine, mélodie mortelle (1993), film japonais de Takeshi Kitano.

Festival 
 Festival international d'art pyro-mélodique de Royan (2015), festival organisé traditionnellement au soir du 15 août.

Jeu vidéo 
 Princesse Mélodie (2009), jeu vidéo de simulation d'Ubisoft Shanghai.

Littérature 
 Cette bonne vieille Mélodie (1981), nouvelle de George R. R. Martin 
 Notes sur la mélodie des choses (1898), livre de jeunesse de Rainer Maria Rilke.

Musique

Mélodie française 
 Cinq mélodies populaires grecques (1904-1906), recueil de chants traditionnels grecs harmonisés par Maurice Ravel.
Quatre mélodies sur des textes français (1907), ensemble de mélodies avec orchestre d'Ethel Smyth.
 Deux mélodies hébraïques (1914), mélodies pour voix et piano de Maurice Ravel.
 Six mélodies sur les paroles de Tristan L'Hermite (1951-1953), mélodie française de Vernon Duke.
 Trois mélodies (Satie) (1916), recueil de mélodies d'Erik Satie.

Autres compositions 
 Cinq mélodies pour violon et piano (Prokofiev) (1925), cycle de pièces instrumentales de Sergueï Prokofiev.
 La Harpe de mélodie (), virelai de Jacob Senleches.

Bande originale de film 
 Sonatine, mélodie mortelle (bande originale) (1993), bande originale du film du même titre composée par Joe Hisaishi.

Chanson 
 Ma mélo mélodie (1972), chanson de Dalida. 
 Ma mélodie d'amour (1976), chanson de Mireille Mathieu.
 Une simple mélodie (1978), chanson de Michel Polnareff.

Théorie musicale 
 Mélodie, suite de sons ordonnés selon les lois du rythme et de la modulation.
 Cycle de mélodies, collection de pièces vocales conçues pour être interprétées dans une séquence.
 Death metal mélodique, genre mêlant la brutalité du death metal aux mélodies du heavy metal. 
 Hardcore mélodique, sous-genre musical du punk hardcore.
 Mélodie (genre), genre musical chanté sur un texte emprunté à une œuvre poétique.
 Mélodie avec orchestre, genre de mélodie romantique et post-romantique.
 Mélodie française, composition musicale écrite à partir d'un poème en français. 
 Mélodie de spectre constant, 
 Metalcore mélodique, 
 Mouvement mélodique, succession de deux notes différentes, intervalle dans une mélodie.
 Mouvement mélodique obligé, mouvement mélodique particulier.

Personnage de fiction 
 Mélodie (Disney), personnage de La Petite Sirène 2 : Retour à l'océan.

Radio 
 Mélodie FM, station de radio belge. 
 Radio Mélodie, station de radio de Sarreguemines.

Télévision 
 Aix mélodie (2002), série télévisée française de 
 Coup de foudre sur une mélodie de Noël (2018), téléfilm américain de Tibor Takács. 
 La Mélodie du ciel (), série d'animation japonaise de Mamoru Kanbe
 Mélodie pour un meurtre (téléfilm) (2006), téléfilm américain réalisé de David S. Cass Sr.
 Une mélodie de Noël (), téléfilm américain de

Voir aussi 
 
 Mélodie (prénom)
 
 Romain le Mélode,